

Geografia 
 Pizzo – comune della provincia di Vibo Valentia
 Pizzo – frazione di San Secondo Parmense in provincia di Parma
 Pizzo – frazione di Prata Camportaccio in provincia di Sondrio
 Pizzo – località (non frazione) di Costa Volpino in provincia di Bergamo

Persone
 Alberto Pizzo (1980) – pianista e compositore italiano
 Eraldo Pizzo (1938) – ex pallanuotista e dirigente sportivo italiano
 Gian Filippo Pizzo (1951-2021) – scrittore italiano
 Mario De Pizzo – giornalista italiano
 Marlen Pizzo – conduttrice radiofonica italiana
 Paolo Pizzo (1983) – schermidore italiano

Montagne 
 Pizzo, sinonimo di vetta o picco

Altro 
 Pizzo – tipo di tessuto finemente lavorato
 Pizzo – modo di tagliare la barba di modo che ricopra solo il mento
 Pizzo – tipo di estorsione esercitato da organizzazioni di mafia e crimine organizzato, ai danni di esercenti di attività commerciali ed imprenditoriali. Viene detta anche "protezione" (vedi anche racket).

Pagine correlate 
 Izzo
 Rizzo